Cziesla ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Cziesla (1931–2011), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Wolfgang Cziesla (* 1955), deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler